Henry Abramson, historien américain ;
 Herb Abramson (1916-1999), producteur de disques américain ;
 Ivan Abramson (1869-1934), réalisateur de films muets américains ;
 Jerry Abramson, homme politique américain ;
 Jill Abramson, journaliste américaine.